Cal Maginet (Sant Jaume dels Domenys), edifici al Baix Penedès
 Cal Maginet (Tàrrega), edifici a l'Urgell
 Cal Maginet (el Vendrell), edifici al Baix Penedès
 Cal Maginet (Vilaverd), edifici a la Conca de Barberà